Ding Yi (schrijver) (1920-1998), Chinese schrijver
 Ding Yi (zakenman) (1927-2019), Chinese zakenman
 Ding Yi (piloot) (1959-), Chinese piloot
 Ding Yi (tafeltennisspeler) (1959-), Oostenrijkse tafeltennisspeler van Chinese komaf
 Ding Yi (kunstschilder) (1962-), Chinese kunstschilder